Trente (stad), een Italiaanse stad in de provincie Trente;
 Trente (provincie), de provincie in Italië;
 Trento (Agusan del Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Agusan del Sur.